autograf – własnoręczne pismo jakiejś osoby (podpis, rękopis)
 autograf – urządzenie stosowane w fotogrametrii

Zobacz też:
 Autograph